W Rumunii
 Șasa – wieś w okręgu Alba, w gminie Lupșa
 Șasa – wieś w okręgu Gorj, w gminie Dănești
 Șasa – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Ileanda